Les Châteliers ist der Name

 einer französischen Gemeinde, siehe Les Châteliers (Deux-Sèvres)
 des französischen Klosters Notre-Dame-de-Ré